Jaffrey (New Hampshire) - plaats in New Hampshire, Verenigde Staten
 Raza Jaffrey - Brits acteur en zanger
 Sakina Jaffrey - Amerikaans actrice
 Javed Jaffrey - Indiaans acteur
 Madhur Jaffrey - Indiaas acteur en auteur
 Saeed Jaffrey - Indiaas acteur
 William Jaffray - Schots voetballer
 Thomas Jaffrey - Schots actuaris